Авиазавод № 18:

 Воронежское акционерное самолётостроительное общество (Воронеж) — с 1932 года до эвакуации в Куйбышев в 1941 году
 Авиакор (Куйбышев, Самара) — с 1941 года